Ārya é uma palavra que pertence ao Sânscrito (आर्य) e ao Avéstico e que tem sido utilizada, ao longo da história, por Hindus, Jainistas, Zoroastristas e Budistas. O termo tem servido para se referir a um vasto conjunto de significados positivos, geralmente em contexto religioso.

Arya no Ciclo da Herança 
Na colecção de livros de Cristopher Paolini, Arya é a Embaixadora dos Varden e filha da Rainha Islanzadi, bela sem comparação, com cabelos negros, olhos esmeralda e orelhas em bico. É a elfo que mais participa na historia, tem motivos pessoais para destruir Galbatorix, por ele ter matado os seus amigos elfos Faolin e Glenwing. Uma grande guerreira, o mistério em pessoa, consegue ser fria, esconder bem os sentimentos, é sábia, forte, disciplinada e desafiadora.

Etimologia e palavras derivadas
"Arya" pode ser ainda escrita nas seguintes formas, em Sânscrito:
  
 aryá- ou aryà- - adjectivo com o significado de "gentil", "favorável" ou "dedicado".
 aryáḥ or áryaḥ - nome com o significado de "senhor" ou "amo".
 ā´rya- - adjectivo que deriva do nome anterior, significando "respeitável", "honrado" ou "nobre". Pode, ainda, significar que um indivíduo é "pertencente às castas dos brāhmaṇa, kṣatriya, ou vaiśya varṇas."
 ā´ryaḥ é um nome, que corresponde ao adjectivo acima referido, significando "homem honrado ou respitável", "um mestre", "um amo", "um membro das três mais altas varṇas" (acima indicadas), ou, mais especificamente, "um Vaiśya."

O importante dicionário do Sânscrito, Amarakośa (escrito cerca do ano de 450) define ārya da seguinte forma: "Um ārya é aquele que descende de uma família nobre, de comportamento gentil e refinado, de bons modos e de conduta recta. (mahākula kulinārya sabhya sajjana sadhavah.)"

Em Pāli e noutros Prakrits, ārya derivou noutras formas, como ariya, ayya, ajja, e aje. Esta última deu  origem ao termo honorífico -ji, usado a seguir aos nomes próprios, como, por exemplo, em Gandhiji.

Ārya- é também frequentemente usado como prefixo de honra, quando anexado ao nome ou mesmo fazendo parte integral do nome, como acontece no caso do filósofo Budista Āryāsaṅga e do matemático indiano Āryabhaṭa.

Referências bibliográficas 
Bhaisajavasta in Mulasarvastivadavinaavastu. In Gilgit Mansuscripts, Vol. III, Part I., Nalinaksha Dutt. The Kashmir Series of Texts & Studies, No. LXXI (E). 1947. Srinagar: Research Departement.
J. Bronkhorst and M.M. Deshpande. 1999. Aryan and Non-Aryan in South Asia. Ann Arbor, University of Michigan Press.
Bryant, Edwin: The Quest for the Origins of Vedic Culture. 2001. Oxford University Press.ISBN 0-19-513777-9
Elst, Koenraad Update on the Aryan Invasion Debate. 1999. ISBN 81-86471-77-4 ,  - acesso a 18 de Março de 2007
Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. (2005) Institut Civilisation Indienne ISBN 2-86803-072-6
 Sethna, K.D. 1992. The Problem of Aryan Origins. New Delhi: Aditya Prakashan.
Trautmann, Thomas R. 1997, Aryans and British India. Berkeley: University of California Press.

Jainismo
Zoroastrismo
Hinduísmo